Der Guzzini Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juli 2013 in Recanati stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Adelchi Virgili
 Alessandro Bega
 Luca Vanni
 Aslan Karazew

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Recanati